William Brown conosciuto anche come Guillermo Brown – ammiraglio irlandese naturalizzato argentino
Classe Rosales – classe di cacciatorpediniere della Marina Argentina ex Classe Fletcher della US Navy denominati a volte classe Almirante Brown 
Classe Almirante Brown – classe di cacciatorpediniere della Marina Argentina
Club Almirante Brown – società calcistica argentina
Dipartimento di Almirante Brown – dipartimento dell'Argentina nella provincia del Chaco
Partido di Almirante Brown – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires